Plaatsen

 Bothwell (Schotland), een plaats in Schotland
 Bothwell Castle, een kasteel nabij Bothwell, Schotland
 Bothwell (Tasmanië), een plaats in de Australische deelstaat Tasmanië
 Bothwell (Ontario)

Personen

 Graaf van Bothwell, Britse titel
James Hepburn, 4e graaf (earl) van Bothwell
 Johnny Bothwell, Amerikaanse jazz-altsaxofonist en bandleider